Яныгъя — название рек в Ханты-Мансийском округе России:

Яныгъя (нижний приток Северной Сосьвы)
Яныгъя (средний приток Северной Сосьвы)
Яныгъя (верхний приток Северной Сосьвы)
Яныгъя (приток Хултурахта)
Яныгъя (приток Ейтья)